Беллари ():

 Беллари — город в штате Карнатака, Индия.
 Беллари — округ в штате Карнатака, Индия.